Primera División 1973-1974 – edizione della competizione di hockey su pista spagnola
 Primera División 1973-1974 – edizione della competizione di calcio maschile spagnola